Wirtinger:
 Wilhelm Wirtinger
 Disuguaglianza di Poincaré-Wirtinger